Hausbrand hat folgende Bedeutungen:

 ein Schadfeuer, das ein Haus zerstört, siehe Brand
 eine Bezeichnung für Brennstoffe, die vorrangig für die Verfeuerung in Privathaushalten vorgesehen sind, siehe Hausbrand (Brennstoff), sowie dessen Verbrennung 
 ein selbstgebrannter Schnaps

Hausbrand ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Hausbrand (1845–1922), deutscher Ingenieur und Industrieller